Копанка:

 Копанка — что-то вырытое в земле (шахта, в украинском языке — яма с водою, колодец, в русском — канава, колодец, белорусский — озеро, пруд).
 Копанкой — место нелегальной добычи полезных ископаемых, в основном угля.

Населённые пункты

Молдавия 
 Копанка — село в Каушанском районе.

Польша 
 Копанка — село в гмине Скавина Краковского повята Малопольского воеводства.

Россия 
 Копанка — деревня в Смоленском районе Смоленской области.

Украина 
 Копанка — село в Жолковском районе Львовской области.
 Копанка — село в Балаклейском районе Харьковской области.

Реки 
 Копанка — река в Вологодской области России, приток Золотухи.
 Копанка — река в Ленинградской области, приток реки Лазурная.
 Копанка — река в Свердловской области, приток Туры.

Примечания

Ссылки 
 «Шахта № 8»: до и после фильма 
 От славы Донбасса остались одни копанки 
 "Шахта №8" - документальный фильм о нелегальных шахтах Донбасса
 Юра с "Шахты №8"
 «Українська правда»: Главного героя фильма про копанки Донбасса побили битами
 Al Jazeera сняла сюжет о нечеловеческих условиях труда на Донбассе